een meer in Minnesota, Verenigde Staten, zie Leechmeer
 een indianenreservaat in Minnesota, zie Gaa-zagaskwaajimekaag (Engels; Leech Lake Indian Reservation)